Луї Віктор Етьєнн Ріфо (1799—1838) — французький композитор і піаніст.
 Рене-Фелікс Ріфо (1898—1907) — французький довгожитель, учасник Першої світової війни, один з чотирьох останніх французьких ветеранів.